P64 ou P-64 peut faire référence à :
 FB P-64, un pistolet polonais ;
 HMS Vandal (P64), un sous-marin de la Royal Navy ;
 North American P-64, un avion de chasse américain ;
 Saphir (P64), un sous-marin de la Marine nationale française.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres